hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Ottawa (ang. Ottawa County) w USA, w stanie Oklahoma